André Le Nôtre – architetto del paesaggio francese
 Gaston Lenôtre – pasticcere francese
 G. Lenotre – pseudonimo di Théodore Gosselin, storico e drammaturgo francese